Pschenytschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Pschenitschnoje/Пшеничное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Nyschnjohirskyj, siehe Pschenytschne (Nyschnjohirskyj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Pschenytschne (Perwomajske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Pschenytschne (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Pschenytschne (Solone)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiwka, siehe Pschenytschne (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Pschenytschne (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja, siehe Pschenytschne (Schtschastja)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Pschenytschne (Sarata)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Pschenytschne (Polohy)